Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1987 in Braunschweig

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Hannover (Nord) und Bad Kreuznach (Süd)

Quellen 

 Deutsche Hockey Zeitung, Jahrgänge 1986, 1987

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1986
Hockey 1987